Dózsamajor, a Bács-Kiskun megyei Mélykút külterületi településrésze 
Dózsamajor, a Békés megyei Kaszaper külterületi településrésze
Dózsamajor, a Győr-Moson-Sopron megyei Gönyü külterületi településrésze
Dózsamajor, a Győr-Moson-Sopron megyei Ikrény külterületi településrésze
Dózsamajor, a Vas megyei Oszkó külterületi településrésze